Sezon 1941 był pierwszym sezonem Chorwackiej Ligi Piłkarskiej rozgrywanym w Niezależnym Państwie Chorwackim. Sezon ten był drugim z kolei, po sezonie 1940, rozgrywanym w lidze chorwackiej. Tytuł mistrzowskim w tym sezonie wywalczył zespół Gradjanski Zagrzeb.

Liga

Zobacz też 
 Prva HNL
 Chorwacki Związek Piłki Nożnej

Linki zewnętrzne 
 Tabela Wszech czasów Ligi Chorwackiej

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Chorwacji
1941 w piłce nożnej